Příjmení Řihošek, Rihošek nebo Rihosek nosí více různých osobností:

Johann Rihosek (1869–1956), rakouský konstruktér lokomotiv
Marie Řihošková, česká sportovkyně, kanoistka
Miroslav Řihošek – více nositelů
Tibor Rihošek (* 1936), slovenský fotbalista, brankář